Der Begriff Alschberg umfasst folgende Objekte

 Berg (497,5 m) südöstlich von Dipperz, Hessen, mit gleichnamigem Gehöft am Nordwesthang, siehe Alschberg (Dipperz)
 Berg (430,4 m) südlich von Bobenthal, Rheinland-Pfalz, siehe Alschberg (Wasgau)